Die Gauliga Baden war eine von 16 Fußball-Gauligen, die nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 als oberste Spielklassen im Deutschen Reich eingeführt wurden. Der Gauligameister (bzw. ab 1940 Bereichsmeister) wurde in der Gauliga Baden bis 1945 ausgespielt.

Geschichte 

In der badischen Gauliga spielten in der Regel jeweils zehn Mannschaften um die Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Fußballmeisterschaft. Der jeweilige Gauligameister war für die Endrunde qualifiziert. Ab 1939 wurde die Liga in Staffeln aufgeteilt und der Meister in einer Endrunde ermittelt, danach gab es lediglich in den Spielzeiten 1940/41 und 1942/43 noch eingleisige Ligen. Die Saison 1944/45 wurde wegen der Kriegsgeschehnisse nur noch in der Gruppe Nordbaden begonnen und im Januar 1945 beendet.

Insgesamt gelang es 37 Mannschaften, sich für mindestens eine der elf Spielzeiten der Gauliga Baden zu qualifizieren. Der Kampf um den badischen Meistertitel wurde von den beiden Mannheimer Klubs VfR Mannheim und SV Waldhof Mannheim mit jeweils fünf Meistertiteln dominiert, einzig 1941 gelang es dem ebenfalls aus Mannheim stammenden VfL Neckarau, diese Dominanz zu durchbrechen. Waldhof sicherte sich ebenfalls die Gaumeisterschaft 1944/45, allerdings wurde zu diesem Zeitpunkt nur noch in Nordbaden gespielt. In den sich anschließenden Endrunden um die deutsche Meisterschaft schieden die badischen Meister jedoch meist schon frühzeitig aus. Dem SV Waldhof gelang es 1934 sowie 1940 immerhin, bis ins Halbfinale vorzustoßen, wo er jeweils am FC Schalke 04 scheiterte.

Gaumeister 1934–1944

Rekordmeister 
Rekordmeister der Gauliga Südwest ist der SV Waldhof, welcher die Gaumeisterschaft sechsmal gewinnen konnten. Bemerkenswert ist, dass alle Gaumeister der Gauliga Baden aus Mannheim stammen.

Statistiken

Torschützenkönige

Varia

Rekorde 

 Spieler mit den meisten Treffern in einer Saison:
 Walter Danner (VfR Mannheim): 58 Treffer in 18 Spielen in der Saison 1942/43 (Schnitt: 3,22 Tore/Spiel)
 Spieler mit den meisten Treffern in einem Spiel:
 Walter Danner (VfR Mannheim): 9 Treffer beim Spiel VfR Mannheim – VfTuR Feudenheim (14:1) am 19. November 1944
 Bester Elfmeterschütze:
 Walter Rau (1. FC Pforzheim): 13 verwandelte Elfmeter
 Meiste gehaltene Elfmeter:
 Hugo Müller (Freiburger FC) und Emil Nonnenmacher (1. FC Pforzheim): je 6 gehaltene Elfmeter
 Spieler mit den meisten Platzverweisen:
 Rudolf Simianer (FC Rastatt 04): 3 Platzverweise
 Jüngster Spieler:
 Fritz Blaich jun. (1. FC Pforzheim): 14 Jahre am 30. März 1941 im Spiel 1. FC Pforzheim – SV Waldhof Mannheim
 Ältester Spieler:
 Fritz Wetzel (1. FC Pforzheim): 49 Jahre am 13. Februar 1944 im Spiel FV Daxlanden – 1. FC Pforzheim

 Die höchsten Siege der Gauliga Baden waren mit 17 Toren Differenz:
 das 17:0 des SV Waldhof Mannheim gegen die Kirchheimer FG am 26. Dezember 1939
 das 17:0 der SpVgg Sandhofen gegen die Kirchheimer FG am 10. März 1940
 das 17:0 des VfR Mannheim gegen den FC Phönix Karlsruhe am 29. November 1942
 das 17:0 des Freiburger FC gegen den FC Kickers Freiburg am 9. Januar 1944
 Die torreichsten Partien der Gauliga Baden waren mit jeweils 17 Toren die vier oben genannten Spiele und folgendes weiteres Spiel:
 das 15:2 der SV Waldhof Mannheim gegen die TSG Plankstadt am 7. September 1941
 Spiel mit den meisten Elfmetern:
 VfR Mannheim – SC Freiburg am 3. Dezember 1933: 4 Elfmeter
 Spiel mit den meisten Zuschauern:
 die Doppelveranstaltung SV Waldhof Mannheim – VfR Mannheim und VfL Neckarau – SpVgg Sandhofen am 13. November 1938 (22.010 Zuschauer)
 Spiel mit den wenigstens Zuschauern:
 SC Freiburg – SpVgg Wiehre am 13. Februar 1944 (26 Zuschauer)

Ewige Tabelle 
Berücksichtigt sind alle Gruppen- und Finalspiele der Gauliga Baden zwischen den Spielzeiten 1933/34 und 1944/45. Die Tabelle richtet sich nach der damals üblichen Zweipunkteregel.

 !! Spielzeiten nach Kalenderjahren
||1933–45
||1933–45
||1933–44
||1933–44
||1933–44
||1933–43
||1933–36, 1937–44
||1933–37, 1938–41, 1943/44
||1936–42
||1933/34, 1935–38
||1936/37, 1939/40, 1941–44
||1941–45
||1933/34, 1939/40, 1941/42, 1943/44
||1939–41
||1942–44
||1935/36, 1939/40
||1943/44
||1938–40
||1939/40
||1939/40
||1939/40, 1943/44
||1943/44
||1943/44
||1943–45
||1943/44
||1939/40
||1939/40
||1937/38
||1934/35
||1939/40
||1943/44
||1934/35
||1941/42
||1939/40
||1943/44
||1939/40
||1939/40
||1939/40
||1939/40
||1943/44
||1939/40
||1939/40
|}

Quellen 
 Andreas Ebner: Als der Krieg den Fußball fraß: Die Geschichte der Gauliga Baden 1933-1945. Verlag Regionalkultur, 2016, ISBN 978-3-89735-879-9
 
 
 www.f-archiv.de Das deutsche Fußballarchiv